Félix o Feliu d'Amat i Lentisclar (? - 1749), fou un noble, poeta i estudiós de la Catalunya medieval. Va ser arxiver de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona entre els anys 1741 i 1743. Heretar del seu pare Francesc d'Amat i Planella el Castell de Castellar. L'any 1747 es va casar amb la noble Francesca Rocabertí i Descatllar, ex-religiosa. Aquest matrimoni no va deixar fills i el 1749, a la mort de don Félix, el castell va passar a la seva germana Maria Teresa d'Amat i Lentiscar.

Vegeu també 
 Castell de Castellar
 Senyoria de Castellar

Referències 

Nobles catalans